Benz kan henvise til:

 Steder
 Benz, Usedom – en by og en kommune i Amt Usedom-Süd i den nordøstlige del af Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Benz (bei Wismar) – by i Landkreis Nordwestmecklenburg
 Personer
 Carl Friedrich Benz – tysk ingeniør, som byggede verdens første i praksis anvendelige personbil,